Трирутенийпентамолибден — бинарное неорганическое соединение, интерметаллид
рутения и молибдена
с формулой MoRu,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Трирутенийпентамолибден образует кристаллы
,
структура типа железохрома σ-CrFe
.

Соединение образуется по перитектоидной реакции при температуре 1920°C 
(1915°C )
и имеет область гомогенности 34÷37,5 ат.% рутения.
При температуре ниже 1143°C  соединение находится в метастабильном состоянии.

Примечания